Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1985, no circuito de Indianapolis no domingo, 26 de Maio de 1985.

Indianapolis 500
1985
Desporto nos Estados Unidos em 1985